Mindanaodwergboomtimalia
 Samardwergboomtimalia